Aletes (gênero), botânica;
Aletes, mitologia grega;
Aletes (filho de Hipotes), mitologia grega

Desambiguação